Albert-Alexandre Carette (1841-1908), homme politique français ;
 Bruno Carette (1956-1989), humoriste et acteur français ;
 Ernest Carette (1808-1889), scientifique, capitaine du génie de l'armée française et explorateur ;
 Henri Carette (1832-1891), homme politique français ;
 Jacques Carette (1947-), athlète français; spécialiste du 400 mètres ;
 Julien Carette (1897-1966), souvent appelé simplement « Carette », acteur français ;
 Nicolas Cevoli de Carette (1650-1705?), également appelé « le marquis de Carette », charlatan italien, naturalisé français ;
 Pierre Carette (1952-), terroriste belge, fondateur des Cellules communistes combattantes ;
 Valentine Carette (1984-), actrice, metteure en scène, réalisatrice et scénariste française.

Patronyme belge
Patronyme français